Eurostar - A TGV motorvonatok egyik típusa
 Eurostar (vasúttársaság) - A Párizs és London között közlekedő nemzetközi vonatokat üzemeltető cég neve.
 Iveco Eurostar - Egy teherautó-modell
 Eurostar (hullámvasút)